Zanjeer – film del 1973 diretto da Prakash Mehra
 Zanjeer – film del 1998 diretto da Shibu Mitra
 Zanjeer – film del 2013 diretto da Apoorva Lakhia